Affreux peut désigner :
 Affreux, un élève de troisième année de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr ;
 Affreux, mercenaire ayant combattu au Katanga.

Les Affreux peut désigner :
 Les Affreux, un film français de Marc Allégret, sorti en 1959.